Ävgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ävgöl, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (6,15 ha)
Ävgöl, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (3,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn